Ephesus (ital.: Efeso) ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf ein früheres Erzbistum in der gleichnamigen Stadt Ephesos in der heutigen Türkei. Ephesus war Sitz des Metropoliten der Kirchenprovinz Ephesus, die identisch mit der römischen Provinz Asia war.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 
 Apostolische Nachfolge – Titularsitze

Ephesus
Ephesus